Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland – gebürtig HRH Princess Alice Maud Mary of Great Britain and Ireland – (* 25. April 1843 im Buckingham Palace, London; † 14. Dezember 1878 im Neuen Palais, Darmstadt) war eine Tochter der britischen Königin Victoria und ihres Gemahls Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Durch ihre Ehe mit Ludwig IV. war Alice Großherzogin von Hessen und bei Rhein.

Herkunft 

Alice war die zweite Tochter der britischen Königin Victoria (1819–1901) und ihres Ehemanns, des Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (1819–1861), zweiter Sohn des regierenden Herzogs Ernst I. und der Prinzessin Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg. Ihr Großvater mütterlicherseits war Edward Augustus, Duke of Kent and Strathearn, der vierte Sohn des britischen Königs Georg III. Ihr Geschlecht wurde in der Öffentlichkeit mit gemischten Gefühlen aufgenommen, und sogar der Kronrat schickte Prinz Albert eine Nachricht, in der er seine „Glückwünsche und Kondolenz“ zur Geburt einer weiteren Tochter ausdrückte. Sie wurde am 2. Juni 1843 auf den Namen Alice Maud Mary in der Palastkapelle des Buckingham Palace vom Erzbischof von Canterbury William Howley getauft. Alice erhielt ihren Namen zu Ehren von Queen Victorias erstem Premierminister William Lamb, 2. Viscount Melbourne, der einmal zu Victoria gesagt hatte, dass dies sein Lieblingsname für ein Mädchen sei.

Großherzogin und früher Tod 
Ab 1863 engagierte sich Alice für die öffentliche Gesundheitspflege und insbesondere um die Verbesserung der hygienischen Bedingungen für Wöchnerinnen. In Darmstadt gründete sie 1867 gemeinsam mit Luise Büchner den nach ihr benannten Kranken- und Armenpflegeverein (Alice-Frauenverein). Großherzogin Alice und Luise Büchner entwickelten den Beruf der Krankenpflegerin ohne konfessionelle Bindung, und es entstand der Alice-Verein für Krankenpflege, aus dem die freie Alice-Schwesternschaft hervorging. Unter tatkräftiger Mitwirkung der Prinzessin entstand nach ersten Bewährungsproben in den Lazaretten der Kriege von 1866 und 1870/71 das Alice-Hospital Darmstadt. 1872 fand auf Alices Einladung in Darmstadt die erste „Generalversammlung deutscher Frauen- und Erwerbsvereine“ statt, bei dem es unter anderem um Frauenerwerbsarbeit bei der Post, der Eisenbahn und dem Telegraphendienst ging.

1873 starb Alices jüngster Sohn nach einem Sturz aus einem Fenster an inneren Blutungen (Hämophilie). Im selben Jahr übersetzte sie die Abhandlung On the Homes of the London Poor von Octavia Hill ins Deutsche.

Nachdem der gebürtige Darmstädter Maler Paul Weber aus den USA nach Deutschland als Hofmaler angeworben wurde, nahm Alice bei ihm Malunterricht. Ihren Plan, eine Künstlerkolonie zu errichten, konnte sie nicht mehr selbst in die Tat umsetzen. Dies vollführte ihr Sohn Großherzog Ernst Ludwig mit der Mathildenhöhe.

Im November 1878 erkrankten die Kinder, mit Ausnahme von Ella, an der Infektionskrankheit Diphtherie. Alice pflegte aufopferungsvoll die leidenden Kinder, steckte sich dabei selbst mit der Krankheit an und starb knapp einen Monat nach ihrer jüngsten Tochter Marie am 14. Dezember 1878, dem Todestag ihres Vaters, Prinzgemahl Albert, in Darmstadt. 1910 wurden die sterblichen Überreste von Großherzogin Alice und Prinzessin Marie in das eben erst fertiggestellte Neue Mausoleum der großherzoglichen Familie im Park Rosenhöhe in Darmstadt überführt.

Heirat und Nachkommen 

Prinzessin Alice heiratete am 1. Juli 1862 in Osborne House auf der Isle of Wight den späteren Großherzog Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein (1837–1892), den ältesten Sohn des Prinzen Karl Wilhelm Ludwig von Hessen und der Prinzessin Elisabeth von Preußen.

Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor:
 Viktoria (* 5. April 1863 – † 24. September 1950) ⚭ 1884 Ludwig Alexander von Battenberg
 Elisabeth, genannt „Ella“ (* 1. November 1864 – † 18. Juli 1918), später Jelisaweta Fjodorowna ⚭ 1884 Sergei Alexandrowitsch Romanow
 Irene (* 11. Juli 1866 – † 11. November 1953) ⚭ 1888 Heinrich von Preußen
 Ernst Ludwig (* 25. November 1868 – † 9. Oktober 1937), letzter Großherzog von Hessen und bei Rhein
 ⚭ 1894–1901 Victoria Melita von Sachsen-Coburg und Gotha
 ⚭ 1905 Prinzessin Eleonore zu Solms-Hohensolms-Lich
 Friedrich (* 7. Oktober 1870 – † 29. Mai 1873)
 Alix (* 6. Juni 1872 – † 17. Juli 1918), später Alexandra Fjodorowna ⚭ 1894 Nikolaus II. von Russland
 Marie (* 24. Mai 1874 – † 16. November 1878)

Vorfahren

Wappen 
1858 erhielt Prinzessin Alice ein Wappen, das ihre Stellung als Tochter von Königin Victoria und ihres Gemahls Albert von Sachsen-Coburg und Gotha widerspiegelte und neben dem königlich britischen Wappen auch das Wappen von Sachsen als Herzschild zeigte.

Nach 1921 fand sich das Wappen von Prinzessin Alice, nun ohne den sächsischen Herzschild, auch im Wappen der Familie Mountbatten, so in den Wappen der Marquesses of Milford Haven und Earls Mountbatten of Burma, aber auch in den Wappen anderer Familienmitglieder.

Titel 
 1843–1862 Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzogin von Sachsen
 1862–1877 Erbgroßherzogin Alice von Hessen und bei Rhein
 1877–1878 Großherzogin Alice von Hessen und bei Rhein

Ehrungen 
In einer Reihe von Städten und Gemeinden im Bereich des Großherzogtums Hessen wurden Straßen oder Plätze nach der Großherzogin benannt, so etwa in Worms, wo eine Straße in der Arbeitersiedlung Kiautschau nach ihr benannt ist.

Siehe auch 
 Stammtafel der Herrscher Großbritanniens

Literatur 
 
 Alice, Grossherzogin von Hessen und bei Rhein, Prinzessin von Grossbritannien und Irland. Mitteilungen aus ihrem Leben und aus ihren Briefen. Herausgegeben von Karl Sell. Verlag: A.  Bergsträsser, Darmstadt. 4. Auflage 1884
 Eckhart G. Franz: Das Haus Hessen. Stuttgart 2005, ISBN 3-17-018919-0.
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, Nr. HD 78, S. 357–358 (Eckhart G. Franz).
 Karin Diegelmann, Barbara Obermüller: Darmstadt, Deine adeligen Frauen. Darmstadt 2001, ISBN 3-933611-00-8.
 Gerard Noel: Princess Alice. London 1974.
 Daphne Bennett: Queen Victoria’s Children. London 1980.
 Nina Consuelo Epton: Victoria and her daughters. London 1971.
 Jerrold M. Packard: Victoria's Daughters. Verlag: St. Martin's Griffin, New York 1998, ISBN 0-312-24496-7.

Weblinks 

 Alice Prinzessin von Hessen und bei Rhein auf Alice-Hospital.de

Einzelnachweise 

 
Albert von Sachsen-Coburg und Gotha
Victoria (Vereinigtes Königreich)
Ludwig IV. (Hessen-Darmstadt)
Trägerin des Louisenordens
Großherzogin (Hessen)
Prinz (Vereinigtes Königreich)
Person (London)
Familienmitglied des Hauses Windsor
⚭Alice #Grossbritannien Und Irland
Geboren 1843
Gestorben 1878
Frau